Ironton kan syfta på:

 Ironton, Minnesota
 Ironton, Missouri
 Ironton, Ohio